Alemann ist der Name eines alten Magdeburger Adelsgeschlechts, siehe Alemann (Adelsgeschlecht). Hierzu zählen unter anderem:

 Hans Alemann (1491–1568), Bürgermeister der Stadt Magdeburg
 Jacob Alemann (1574–1630), deutscher Jurist und Kanzler des Bistums Halberstadt
 Johann Alemann (1618–1688), kursächsischer Bergrat
 Friedrich Adolph von Alemann (1797–1884), deutscher Forstverwalter
 Mechthild von Alemann (* 1937), deutsche Politikerin (FDP)
 Claudia von Alemann (* 1943), deutsche Filmemacherin
 Ulrich von Alemann (* 1944), deutscher Politologe

Folgende Personen tragen ebenfalls den Namen, gehören aber nicht zu obigem Adelsgeschlecht:

 Ernesto Alemann (1893–1982), argentinischer Journalist und Autor 
 Johann Ernst von Alemann (1684–1757), General der Kavallerie der preußischen Armee
 Juan Ernesto Alemann (* 1927), argentinischer Wirtschaftswissenschaftler und Journalist
 Roberto Alemann (1922–2020), argentinischer Politiker, Rechtsanwalt und Autor
 Wilhelm von Alemann (1798–1881), österreichischer k. u. k. Feldzeugmeister 
 Wilhelm August Alemann (1728–1784), 1761 bis 1784 Bürgermeister der Altstadt Hannovers

Siehe auch:
 Aleman
 Alemannen
 Ahlemann
 Allemann
 Ahlmann
 Allmann
 Allman